Pudian Road (straat), een straat in het district Pudong van de Chinese stad Shanghai
 Pudian Road (lijn 4), metrostation in Shanghai, China aan metrolijn 4
 Pudian Road (lijn 6), metrostation in Shanghai, China aan metrolijn 6